Раскатиха — название населённых пунктов в России:

 Раскатиха — посёлок при станции в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Раскатиха — село в Притобольном районе Курганской области.
 Раскатиха — село в Алапаевском районе Свердловской области.
 Раскатиха — деревня в Богдановичском районе Свердловской области.